Singapore steht für:

 Singapur, Insel- und Stadtstaat in Asien
 Singapore (Lokomotive), normalspurige Dampflokomotive
 Singapore (Michigan), Geisterstadt in Michigan
 Singapore River, kleiner Fluss durch das Stadtgebiet von Singapur
 Short Singapore, Flugboot des Flugzeugherstellers Short Brothers

Siehe auch:
 Singapur (Begriffsklärung)
 Singapore Sling